A Touch of Love steht für:

 A Touch of Love (1915), Stummfilm von Tom Ricketts
 A Touch of Love (1969), britischer Spielfilm von Waris Hussein